Vathi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vathí (ort i Grekland, Joniska öarna), Lefkas, 
 Vathí (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Vathí (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós, 
 Váthi, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar